Ле-Неро́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Нантюа. Округ коммуны — Нантюа.

Код INSEE коммуны — 01274.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 390 км к юго-востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Лиона, в 32 км к востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река , а на севере расположено озеро .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 637 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 412 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 281 были активными, 131 — неактивными (показатель активности — 68,2 %, в 1999 году было 71,0 %). Из 281 активных жителей работали 225 человек (128 мужчин и 97 женщин), безработных было 56 (31 мужчина и 25 женщин). Среди 131 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 62 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн